Иштван Леваи: Леваи, Иштван (род. 1957) — венгерский боксёр тяжёлой весовой категории, выступал за сборную Венгрии в конце 1970-х.
 Леваи, Иштван (род. 1990) — словацкий борец венгерского происхождения, чемпион Европы, призёр Европейских игр.